Carrizal (León) puede referirse a:

 Carrizal, localidad del municipio de Soto y Amío, León.
 Carrizal, localidad del municipio de Valderrueda, León.